Пао́ла Фабиа́на По́нсе (, известна как Ло́ла По́нсе (; род. 25 июня 1977, Капитан-Бермудес, Санта-Фе, Аргентина) — аргентинская певица, актриса и фотомодель.

Биография 
Родилась 25 июня 1977 года в семье музыкантов, участвовала в детских конкурсах. В 1998 году сыграла роль в телесериале «Детвора». Поступила в Университет Буэнос-Айреса, но оставила обучение ради музыкальной карьеры.

В 2001 году вышел первый альбом «Inalcanzable». В 2002 году исполнила партию Эсмеральды в итальянской постановке популярного мюзикла «Нотр-Дам де Пари». В 2004 году вышел англоязычный альбом «Fearless».

В 2008 году выпустила третий студийный альбом «Il diario di Lola», содержащий песни на испанском, итальянском и английском языках. Дуэт Лолы Понсе и  стал победителем музыкального фестиваля Сан-Ремо с песней «Colpo di fulmine».

В 2010 году участвовала в аргентинской версии телешоу «Танцы со звёздами» (). В том же году вышел сборник песен «Lola».

Сыграла роли в нескольких телесериалах и кинофильмах.

Личная жизнь 
Понсе пять лет встречалась с итальянским адвокатом Мануэлем Маленотти, с 2005 до 2010. В настоящее время встречается с  Аароном Диасом. Пара начала встречаться после встречи на съемках теленовеллы «El Talisman». 27 февраля 2013 года у пары родилась дочь Эрин Диас. 16 августа 2014 года родилась их вторая дочь Реджина Диас.

Дискография 
 Inalcanzable, 2001
 Fearless, 2004
 Il diario di Lola, 2008
 Lola, 2010

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Фотомодели Аргентины
Фотомодели по алфавиту
Фестиваль Сан-Ремо
Исполнители Sony BMG